Fairbury (Illinois)
Fairbury (Nebraska)

Desambiguações de topônimos